La route départementale 35, ou RD 35, ou D35, est située :
 dans le département de l'Essonne, elle relie Gometz-le-Châtel à Ballainvilliers
 dans le département de la Lozère, dite route des crêtes.
 dans le département de la Manche, elle relie La Haye-Pesnel à Cérences
 dans le département de la Marne, elle relie Val-de-Vesle à Mourmelon-le-Petit
 dans le département de la Mayenne, elle relie Mayenne à Sillé-le-Guillaume, reprenant l'ancienne RN 823, déclassée en 1972.
dans les Bouches-du-Rhône, elle relie Rognonas à Port-Saint-Louis du Rhône.
dans le département de l'Hérault, elle relie Lodève à Bédarieux

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Réseau routier de l'Essonne
 Réseau routier de la Lozère
 Réseau routier de la Manche
 Réseau routier de la Marne
 Réseau routier de la Mayenne
 Réseau routier de la Seine-Saint-Denis

035